может обозначать:

 Scincoidea клада ящериц, эквивалентная подотряду Scinciformata.
 Scincoidea надсемейство в составе подотряда Scinciformata, включающее только семейство сцинковых (Scincidae).